Kiyokawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Kiyokawa (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Kanichi Kiyokawa († 2012), japanischer Politiker
 Masaji Kiyokawa (1913–1999), japanischer Schwimmer
 Sasuga Kiyokawa (* 1996), japanischer Fußballspieler